Vlaamse Auteursvereniging
Waw